Il termine Camelot si riferisce principalmente alla leggendaria roccaforte di Re Artù. I significati derivati includono:

Cinema
 Camelot – film del 1967 con Richard Harris
Camelot – OAV del 1990 diretto da Fumiko Ishii e Osamu Kobayashi

Musical 
 Camelot – musical di Alan Jay Lerner e Frederick Loewe, ispirato alla leggenda di Artù

Televisione
 Camelot - Squadra emergenza (Third Watch) – serie televisiva trasmessa dal 1999 al 2005
 La maledizione del cavaliere nero (Camelot) – episodio della nona stagione di Stargate SG-1
Camelot – serie televisiva del 2011

Giochi
 Camelot Software Planning – Software house giapponese
 GURPS Camelot – estensione ad ambientazione arturiana del gioco di ruolo GURPS
 Camelot – videogioco per Amiga
 Camelot (gioco da tavoliere) – un gioco da tavoliere creato dai Parker Brothers a inizio XX secolo

Sport
 Camelot – denominazione assunta dalla società di atletica leggera Bracco Atletica tra il 2001 e il 2003, tra il 2005 e il 2007 e nel 2011 e 2012

Musica
 Camelot – singolo di NLE Choppa del 2019